
Termin -{DBH}- ima više značenja.

 Dopaminska beta hidroksilaza, enzim
 DBH (Etiopija), kralj Etiopije iz 3. veka